Gabriel Rodrigues da Silva (nacido el 15 de febrero de 1996) es un futbolista brasileño que se desempeña como delantero.

En 2016, Gabriel se unió al Guarani. Después de eso, jugó en el São Paulo y Ventforet Kofu.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Guarani Futebol Clube
Futbolistas del São Paulo Futebol Clube
Futbolistas del Ventforet Kofu